Pavlogradskij rajon

Russia 

 Pavlogradskij rajon, rajon dell'Oblast' di Omsk

Ucraina 

 Pavlogradskij rajon, rajon dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k